Крейг Адамс (; 26 квітня 1977, Серіа, Бруней) — канадський хокеїст, центральний нападник. 

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 223-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс». 

Виступав за Гарвардський університет (НКАА), «Цинциннаті Сайклонс» (ІХЛ), «Ловелл Лок Монстерс» (АХЛ), «Кароліна Гаррікейнс», «Мілан Вайперз», «Чикаго Блекгокс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі — 2006 (Кароліна Гаррікейнс), 2009 (Піттсбург Пінгвінс).

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»